[[Файл:Launch of Friendship 7 - GPN-2000-000686.jpg|thumb|Запуск корабля Friendship 7 с Джоном Гленном на борту по программе «Меркурий»]]
«А́тлас» — семейство американских ракет-носителей для запуска военных и коммерческих полезных нагрузок, разработанных на базе первой американской МБР «Атлас», поступившей на вооружение США в конце 1950-х годов. Первоначально проект был предложен фирмой Convair, на боевое дежурство МБР встала, когда Ко́нвэр принадлежала General Dynamics. Сейчас права на всю серию «Атлас» принадлежат Lockheed Martin.

Название «Атлас» было предложено в начале 1951 года  (), главой команды разработки, и официально утверждено министерством обороны в августе 1951 года. Название дано в честь титана Атланта (, ) из древнегреческой мифологии, а также в честь компании Atlas Corporation, которой тогда принадлежала Ко́нвэр.

25 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса ракеты SM-65 Atlas были переведены в близкую к максимальной боевую готовность DEFCON-2.

МБР «Атлас» недолго находились на вооружении, так, последнее подразделение было снято с боевого дежурства в 1965 году, они были заменены на ракеты «Титан-2» и «Минитмен». Ни одна из ракет не была уничтожена: все они были сохранены и использовались затем для запуска спутников или межпланетных зондов.

Семейство носителей имеет обширную историю запусков, в том числе пилотируемых, начавшихся с первого американского орбитального полета Джона Гленна 20 февраля 1962 года. В 1986 году, после катастрофы «Челленджера», в США в течение довольно короткого времени произошли ещё и аварии одноразовых ракет-носителей «Титан» и «Дельта», в связи с возникшим дефицитом с консервации была снята ракета «Атлас», произведённая в 1965 году, и успешно запущена после 21 года хранения.

Различные конфигурации РН «Атлас-2» 63 раза совершили полёт в период с 1991 по 2004 год. «Атлас-3» была использована только в 6 запусках, между 2000 и 2005 годами. «Атлас-5» находится в эксплуатации, планируется эксплуатация РН до 2020 года. Ракеты семейства использовались в разных конфигурациях, в частности, использовались различные вторые ступени и разгонные блоки, такие, как «Центавр» и «Аджена».

Более 300 запусков «Атласов» было совершено с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде и 285 с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

 Atlas I 

Третий по счёту и первый успешный испытательный пуск МБР SM-65 Atlas состоялся 17 декабря 1957 года. Всего было изготовлено около 350 боевых ракет. После вывода МБР «Атлас» из эксплуатации около 200 из них были использованы в качестве космических ракет-носителей.

Ранние модификации «Атласов» производились не только для использования в военных целях. Так 18 декабря 1958 года «Atlas B» № 10B впервые была использована в качестве космической ракеты-носителя для запуска спутника в рамках проекта  (), который считается первым прототипом спутника связи и первым испытанием спутника, созданного непосредственно для практического применения. На следующий день SCORE передал записанное по радио на связной магнитофон спутника Рождественское послание президента Эйзенхауэра.

В «Атласах» применялись непривычные для того времени технологии:
 Вплоть до серии Атлас II включительно: полутораступенчатая конфигурация вместо разделения ступеней. Все три ЖРД работающих на топливной паре жидкий кислород — керосин запускались на стартовом столе, при этом два внешних двигателя (ускорители) выключались и сбрасывались на активном участке траектории на второй минуте полёта. Центральный (маршевый) двигатель, топливные баки и другие элементы конструкции оставались в составе ракеты до конца вывода груза на траекторию и продолжали затем лететь вместе с ним.
 Вплоть до серии Атлас III включительно: несущие тонкостенные (0,254—1,02 мм) топливные баки из нержавеющей аустенитной стали с минимальным использованием силового набора, при этом устойчивость и жёсткость баков, требующиеся для полёта ракеты, обеспечивались давлением газа наддува. Данное решение позволило существенно сэкономить на массе монококовой конструкции, однако оно требовало особого обращения с ракетой при изготовлении, обслуживании, транспортировке и пуске. Наддув баков азотом был необходим даже на незаправленной ракете, во избежание её разрушения под воздействием собственного веса.

ДУ состоит из основного ЖРД ЛР-105-НА, двух сбрасываемых стартовых ЖРД ЛР-89-НА и двух верньерных ЖРД (каждый тягой на Земле 1,4—5,5 кН, продолжительностью работы 360 с). Топливо 2-компонентное (окислитель — жидкий кислород, горючее — керосин). Система подачи — турбонасосная. Управление обеспечивается отклонением основных и стартовых ЖРД в карданных подвесах, а также с помощью верньерных ЖРД. Все 5 ЖРД включаются одновременно. Система наведения радиоинерциальная или инерциальная. Стартовая масса 115—118 т, длина 25 м, диаметр 3 м вариант СЛВ-3 стартовые ЖРД тягой по 840 кН и удлиненный на (1,35 м) баковый отсек. Стартовая масса 120 т, в том числе топливо 112 т, длина 22,9 м, диаметр 3 м.

РН «Атлас» использовались также для осуществления пилотируемых миссий в рамках первой американской пилотируемой космической программы «Меркурий». Всего, выполнено 4 пилотируемых орбитальных полёта в 1962—1963 годах.

Начиная с 1960 года, на РН «Атлас» стала широко использоваться верхняя ступень «Аджена» на самовоспламеняющихся компонентах топлива. Военно-воздушные силы США, NRO и ЦРУ использовали эту связку для запуска спутников радиоэлектронной разведки. NASA задействовало этот носитель в программе «Рейнджер» для получения первых изображений поверхности Луны с близкого расстояния и для запуска «Маринера-2», первого американского космического аппарата, совершившего полёт к другой планете. Каждый из спутников-мишеней , использованных в миссиях по отработке сближения и стыковки по программе Джемини, также запускался на РН «Атлас».

С 1966 года на ряде «Атласов» стала применяться верхняя ступень «Центавр» заправленная жидким водородом в качестве горючего. С помощью РН «Atlas-Centaur» НАСА были запущены автоматические аппараты для посадки на Луну по программе «Сервейер» и большинство марсианских «Маринеров».

Баллистические ракеты в модификациях Atlas E/F использовались для запуска в 1978—1985 годах спутников системы NAVSTAR модификации «Block I» (всего 11 запусков, 10 из них успешных). Последний пуск «Атласа» в оригинальной конфигурации был совершён 24 марта 1995 года с базы Ванденберг — на орбиту был выведен метеорологический спутник USA-109.

 Atlas-A (XSM-65A) 
Запускались в 1957—1958 годах.

 Atlas-B (XSM-65B) 
Запускались в 1958—1959 годах.

 Atlas-C (XSM-65C) 
Запускались в 1958—1959 годах.

 Atlas-D (SM-65D / CGM-16D) 

Запускались в 1959—1967 годах. Было произведено 135 пусков РН Atlas-D различных модификаций. Ниже приводится информация о наиболее интересных запусках.

 Atlas-E (SM-65E / CGM-16E) 
Запускались в 1959—1995 годах. За 1959—1967 годы было произведено 58 пусков РН Atlas-E различных модификаций.

 Atlas-F (SM-65F / HGM-16F) 
Запускались в 1961—1981 годах. Был произведён 101 пуск РН Atlas-F различных модификаций.

 Atlas-Vega 
«Атлас-Вега» включала в себя «Атлас» в качестве первой ступени и верхнюю ступень на долгохранимых компонентах топлива. Эта РН планировалась НАСА в начале работ по планетарным миссиям и дальнему космосу, до того, как «Атлас-Центавр» стала доступна. Работы над РН уже велись, когда НАСА стало известно, что ЦРУ и ВВС разрабатывают практически идентичный носитель (Atlas-Hustler, позже названный Atlas-Agena) для секретной программы «CORONA» по запуску разведывательных спутников. Проект «Атлас-Вега», соответственно, был прекращён. Ракета-носитель: Atlas E — первоначально полностью боеготовая модификация МБР SM-65 Atlas, отличающаяся от Atlas F системой управления. Стояла на боевом дежурстве с 1960 по 1966 годы, после снятия с вооружения, МБР были переделаны и использовались более 20 лет, как космическая ракета-носитель.

 Atlas-Able 

Запускались в 1959—1960 годах.

Атлас-Эйбл — это 3-ступенчатая РН. Полезный груз — 180 кг (на межпланетной траектории). 1-я ступень — ракета Atlas-D, 2-я — ракета Эйбл, 3-я с РДТТ Альтаир первой модификации (тяга 13 кН, продолжительность работы — 40 с). Стартовая масса около 120 т, длина около 25 м (без полезного груза). Система наведения радиоинерциальная. В 1959—1960 годах с мыса Канаверал произведены три пуска (попытки запусков АМС «Пионер») РН Атлас-Эйбл, все неудачные. В дальнейшем РН не использовалась. См. в этой статье раздел Atlas-D.
 1-й запуск 26 ноября 1959 года.
 2-й запуск 25 сентября 1960 года.
 3-й запуск 15 декабря 1960 года.

 SLV-3 Atlas 

 Atlas-Agena 

Конструкция «Атлас-Аджена» была использована в 119 орбитальных пусках в период с 1960 по 1978 год. РН Atlas-Agena применялась для вывода ряда спутников  СПРН в 1961—1963 годах, семи КА  в 1968—1977 годах и ряда спутников видовой разведки  в период с 1963 по 1967 год.

Также с помощью «Атлас-Аджены» были выведены спутники-мишени  для нескольких миссий Джемини по отработке сближения и стыковки КА.

 Atlas-Centaur 

 Atlas Centaur/LV-3C 

 Atlas Centaur/SLV-3C 

 Atlas Centaur SLV-3D 

 Atlas-H MSD 

Запускалась в 1983—1987 годах. Было произведено 5 пусков РН Atlas-H в комплектации 1-я ступень — Atlas-H / MA-5, 2-я — MSD / FW-4D.

 Atlas-G Centaur-D1AR 

Запускалась в 1984—1989 годах. Было произведено 7 пусков РН Atlas-G Centaur-D1AR в комплектации 1-я ступень — Atlas-G / MA-5, 2-я — Centaur-D1AR / 2 × RL-10A-3-3.

 Atlas II 

В мае 1988 года Военно-воздушные силы США выбрали компанию General Dynamics (сейчас Lockheed-Martin) в качестве разработчика Atlas II. 7 декабря 1991 года в первом пуске «Атлас-2» вывела на целевую геостационарную орбиту спутник Eutelsat. Серия «Атлас II» выполнила 63 полёта с последним запуском 31 августа 2004 года. Она считается одной из наиболее надёжных ракет-носителей в мире.

 Atlas IIA 

 Atlas IIAS 

Отличается наличием 4 твердотопливных ускорителей , устанавливаемых на РН по «пакетной» схеме.

 Atlas III Atlas III использовался в 2000—2005 годах. «Атлас-3» — первый член семейства, сконструированный по «тандемной» схеме разделения ступеней. Двухступенчатая РН состоит из вновь разработанной удлинённой (за счёт бака окислителя) первой ступени использующей один российский ЖРД РД-180 и верхней криогенной ступени «Центавр» с одним или двумя двигателями RL-10A.

 Atlas IIIA 
В Atlas IIIA использована 2-я ступень «Центавр» в конфигурации SEC () с одним двигателем PWR RL-10A, что позволяет выводить полезную нагрузку массой до 8640 кг на НОО и до 4055 кг на ГПО.

 Atlas IIIB 
В Atlas IIIB использована 2-я ступень «Центавр» в двухдвигательной конфигурации Common Centaur — удлинённой на 1,7 метра (до 11,68 м) версии РБ (относительно применённых в Atlas II) с ЖРД PWR RL-10A. РН с такой верхней ступенью позволяет выводить полезную нагрузку массой до 10218 кг на НОО и до 4500 кг на ГПО, обладая при этом, за счёт наличия второго двигателя, более высокой надёжностью на этапе её работы.

 Atlas V Atlas V был разработан в Денвере компанией ULA, совместным предприятием Локхид Мартин'' и Боинг. Производство РН планируется перенести в Декейтер, шт. Алабама. Первый пуск с использованием «Атласа 5-й серии» совершён 21 августа 2002 года.

Новейшая версия Атласа, от первоначальных Атласов оставила лишь одно название, так как не использует практически никаких «фирменных» инженерных решений Атлас. Она больше не использует ни «надувные» баки, ни сбрасываемые ЖРД. Корпус блока первой ступени изготовлен из фрезерованных панелей с «вафельной» структурой. Такие баки тяжелее, но с ним легче работать при их перемещении и транспортировке, это также устраняет необходимость в постоянном поддержании избыточного давления.

Первая ступень Атлас V использует ракетные двигатели РД-180, разработанные и изготовляемые на российском заводе НПО Энергомаш.

См. также 
 Aerojet Rocketdyne
 РД-180
 Vulcan (преемник Atlas V)

Примечания

Ссылки 
 
 Широкий обзор в информационной системе «Ракетная техника».

Ракеты-носители США
Ракетно-космическая техника Boeing
Ракетно-космическая техника General Dynamics